Варзеа-Алегри:
 Варзеа-Алегри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Варзеа-Алегри — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.